Dies ist eine Liste der Berge oder Erhebungen in Malawi:

 

 

|}

Quellen und Anmerkungen 

!Malawi, Berge
!
Malawi, Berge